Con il nome obbligatorio in Italia ai sensi del DM 31 gennaio 2008 di Alosa asiatica vengono conosciute tre specie di pesci ossei della famiglia Clupeidae:
 Anodontostoma chacunda 
 Gudusia chapra
 Hilsa ilisha